Роберт Карлајл () је шкотски глумац, рођен 14. априла 1961. године у Глазгову (Шкотска).

Филмографија 

|-
| rowspan="2"| 1990.
|
| -{Silent Scream}-
| Велики Вудси
|
|-
|
| -{Riff-Raff}-
| Стив
|
|-
| 1992.
|
| -{Tender Blue Eyes}-
| Ричард Фаскети
|
|-
| 1993.
|
| -{Being Human}-
| праисторијски шаман
|
|-
| rowspan="2"| 1994.
|
| Priest
| Грејам
|
|-
|
| -{Marooned}-
| Питер
|
|-
| 1995.
|
| -{Go Now}-
| Ник Камерон
| 
|-
| rowspan="2"| 1996.
| Трејнспотинг
| -{Trainspotting}-
| Франсис „Франко” Бегби
|
|-
|
| -{Carla's Song}-
| Џорџ Ленокс
| 
|-
| rowspan="2"| 1997.
|
| -{The Full Monty}-
| Гари „Газ“ Скофилд
| 
|-
|
| Face
| Реј
| 
|-
| rowspan="4"| 1999.
|
| -{Plunkett & Macleane}-
| Вил Планкет
|
|-
|
| -{Ravenous}-
| пуковник Ајвз/-{F.W. Colqhoun}-
|
|-
|Свет није довољан
| -{The World Is Not Enough}-
| Ренард
|
|-
|
| -{Angela's Ashes}-
| Малакај Мекорт
| 
|-
| rowspan="2"| 2000.
|
| -{The Beach}-
| Дафи
|
|-
|
| -{There's Only One Jimmy Grimble}-
| Ерик Вирал
|
|-
| rowspan="2"| 2001.
|
| -{To End All Wars}-
| мајор Ијан Кембел
|
|-
|
| -{The 51st State Or Formula 51}-
| Феликс Десоуза
|
|-
| rowspan="2"| 2002.
|
| -{Once Upon a Time in the Midlands}-
| Џими
|
|-
|
| -{Black and White}-
| Дејвид О'Саливан
|
|-
| 2004.
|
| -{Dead Fish}-
| Дани Девајн
|
|-
| rowspan="3"| 2005.
|
| -{The Mighty Celt}-
| О
|
|-
|
| -{Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School}-
| Френк Кин
|
|-
|
| -{Human Trafficking}-
| Сергеј Карпович
|
|-
| 2006.
| Ерагон
| Eragon
| Дурза
|
|-
| rowspan="2"| 2007.
| 28 недеља касније
| -{28 Weeks Later}-
| Дон Харис
|
|-
|
| -{Flood}-
| Роберт Морисон
|
|-
| rowspan="3"| 2008.
|
| -{Stone of Destiny}-
| Џон Макормак
|
|-
|
| |Summer
| Шон
| 
|-
|
| -{I Know You Know}-
| Чарли
|
|-
| 2009.
|
| -{The Tournament}-
| Џозеф Макавој
|
|-
| 2011.
| Једном давно
| Once upon a time
| Цвилидрета
|
|-
| 2017.
| Трејнспотинг 2
| T2 Trainspotting
| Франсис „Франко” Бегби
|
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Људи из Глазгова
Британски глумци
Шкотски глумци
Добитници награде БАФТА
Адолф Хитлер у фикцији
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду